Aegidienstraße steht für:
 Aegidienstraße (Bonn)
 Aegidienstraße (Lübeck)

Siehe auch:
 Egidienstraße (Erlangen)
 Ägidienplatz